Point of no return - det engelska uttrycket för utan återvändo, har olika betydelser.

 Point of no return (uttryck) – i flyg syftar det till den cirkel från en flygbas där en luftfarkost inte längre har tillräckligt bränsle för att återvända. Vid starter avses den punkt då flygplanet inte längre går att stanna innan startbanans slut.
 Point of No Return (musikalbum) – ett samlingsalbum av Jim Ford
 Point of no return (dramaturgi) – i dramaturgi till ett speciellt skede i en film där handlingen fortsättningsvis utspelar sig från redan givna förutsättningar
 Point of No Return – en TV-serie från 1993
 Point of no Return: The best of Forbidden – ett samlingsalbum av Forbidden från 1992